O BrickJournal é um periódico trimestral em formato PDF, não-oficial, sobre modelismo em LEGO.

Direcionado para a comunidade AFOL, disponibiliza artigos focados sobre:

 Pessoas - entrevistas e informações sobre personalidades na comunidade;
 Construções - modelos e criações construídas, de destaque;
 Comunidade - eventos e lugares de encontro da comunidade AFOL.

Na publicação, iniciada no Verão de 2005, podem ser encontradas ainda dicas sobre técnicas de construção e instruções, e outras informações.

O editor e coordenador da publicação é Joe Meno, que conta com a colaboração de diversos AFOL conhecidos.

Ligações externas 
 

Lego